Stones steht für:
 die Kurzbezeichnung der englischen Rockband The Rolling Stones

Stones ist der Familienname folgender Personen:
 Cam Stones (* 1992), US-amerikanischer Bobfahrer
 Dwight Stones (* 1953), US-amerikanischer Leichtathlet
 Edgar L. Stones (1900–1974), US-amerikanischer Techniker
 Edward Lionel Gregory Stones (1914–1987), britischer Mittelalterhistoriker
 George Boys-Stones (* 1971), britischer Philosophiehistoriker
 John Stones (* 1994), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stone
 12 Stones